Strauven désigne :

 Gustave Strauven (1878-1919), architecte belge.
 Henri Strauven (1858-1938), docteur en médecine belge.
 Avenue Henri Strauven